Andrew Fenn (1990) – ciclista su strada e pistard britannico
Darren Fenn (1980) – cestista statunitense
John Bennett Fenn (1917-2010) – chimico statunitense
Neale Fenn (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
Rick Fenn (1953) – chitarrista britannico
Sherilyn Fenn (1965) – attrice statunitense
Wallace Osgood Fenn (1893-1971) – fisiologo statunitense